Elwin ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Elwin (* wohl vor 1840; † nach 1890), Malerin der Düsseldorfer Schule
 Miller Elwin (* 1988), vanuatuische Beachvolleyballspielerin, siehe Miller Pata

Siehe auch:

 Alwin, deutsche Form des englischen Vornamens Elwin